

Сібрук — місто, штат Нью-Гемпшир
 Сібрук — місто, штат Техас
 Сібрук — переписна місцевість, штат Меріленд
 Сібрук — переписна місцевість, штат Массачусетс